Аріарат () — ім'я десяти каппадокійських царів:

 Аріарат I— 331 — 322 до н. е.
 Аріарат II — 301 — 280 до н. е.
 Аріарат III — 250 — 220 до н. е.
 Аріарат IV Евсеб — 220 — 163 до н. е.
 Аріарат V Філопатр — 163 — 130 до н. е.
 Аріарат VI Епіфан Філопатор — 130 — 116 до н. э.
 Аріарат VII — 116 — 101 до н. е.
 Аріарат VIII — 101 — 86 до н. е., з перервами
 Аріарат IX — 96 — 95 до н. е.
 Аріарат X — 42 — 36 до н. е.